

Marienberg – città in Sassonia
 Marienberg – località della frazione di Schulzendorf della città di Wriezen (Brandeburgo)
Bad Marienberg (Westerwald) – città in Renania-Palatinato

Marienberg, in italiano Monte Maria – abbazia benedettina nel Trentino-Alto Adige